Aminotiofenol se može odnositi na:

 2-Aminotiofenol
 3-Aminotiofenol
 4-Aminotiofenol